Вадастра () насеље је у Румунији у округу Олт у општини Вадастра. Oпштина се налази на надморској висини од 67 -{m}-.

Становништво 
Према подацима из 2002. године у насељу је живело 3715 становника.

Попис 2002.

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Румунији
Википројект географија/Насеља у Румунији